Fengzhou bezeichnet:

 Fengzhou (Feng) (凤州镇), Großgemeinde im Kreis Feng in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Fengzhou (Nan’an) (丰州镇), Großgemeinde der Stadt Nan’an in der chinesischen Provinz Fujian
 Fengzhou (Pingxiang) (丰州镇), Großgemeinde im Kreis Pingxiang in der chinesischen Provinz Hebei
 Fengzhou (Wuxiang) (丰州镇), Großgemeinde im Kreis Wuxiang in der chinesischen Provinz Shanxi
 Fengzhou (Chongyi) (丰州乡), Gemeinde im Kreis Chongyi in der chinesischen Provinz Jiangxi